Gällingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gällingen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (32,8 ha)
Gällingen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (3,43 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn